Sicherheitskopie steht für:
 Sicherheitskopie, eine Kopie einer Datei auf dem Stand vor der letzten Modifikation
 Privatkopie, eine erlaubte Kopie von rechtlich geschützten Inhalten
 das Resultat einer Datensicherung